Ignacio Uriarte puede aludir a varias personalidades:

 Iñaki Uriarte (1946-), escritor español.
 Nacho Uriarte (1980-), político español.
 Ignacio Uriarte (1984-), entrenador y preparador físico uruguayo (escuela Entrenate).